Menem est un nom propre syrien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carlos Menem (1930-2021), homme d’état argentin d’origine syrienne, président de l’Argentine ; 
  (1938-), avocat et homme politique argentin, frère de Carlos Menem ;  
  (1932-2010), diplomate et homme politique argentin, frère de Carlos Menem ;
  (1970-), fille de Carlos Menem qui fit fonction de première dame argentine en remplacement de sa mère.

Divers 
 Affaire Menem, affaire de corruption entre le président argentin Calrlos Menem et les entreprises françaises Thomson-CSF et Thales.

Patronyme syrien